Les antigues oficines de Catalana de Gas són un edifici del municipi de Barcelona protegit com a bé cultural d'interès local.

Descripció 
L'edifici on estaven ubicades les antigues oficines de Catalana de Gas es troba emplaçat actualment al parc de la Barceloneta, delimitat pels carrers Doctor Aiguader, del Gas, el passeig Marítim de la Barceloneta i el passeig de Salvat Papasseit, afrontant l'edifici al carrer Ginebra. Es tracta actualment d'un edifici aïllat de planta rectangular. Volumètricament consta de dos pisos d'alçada amb terrat pla transitable tancat per baranes de ferro.

Les façanes, amb un basament de pedra i la resta estucat en color groc, es caracteritzen per un acurat treball del maó vist com a element ornamental, situant-lo a l'emmarcament de les obertures arquitectòniques, als elements decoratius motllurats o a la cornisa. Destaca la façana meridional, on es localitza l'accés principal a l'edifici. En aquesta es remarca un eix vertical configurat per tres obertures unificades sota un arc escarser i coronades per un capcer ondulat. L'arc escarser no és l'únic empleat, ja que altres obertures estan cobertes per arcs de mig punt o arcs angulats. Un altre element decoratiu de marcat caràcter modernista que Domènech i Estapà va utilitzar són medallons de ceràmica vidriada amb ornamentació geomètrica.

L'edifici va ser rehabilitat, reformat i ampliat l'any 2001. Actualment (any 2012) l'edifici és ocupat per la Fàbrica del Sol, un equipament municipal d'educació ambiental que integra una sèrie de serveis dirigits a la ciutadania en matèria d'energies renovables, medi ambient urbà i sostenibilitat. Per contenir aquest espai el centre s'ha rehabilitat emprant materials de bioconstrucció i criteris de disseny ecològic. Entre altres elements, per aconseguir ser un edifici autosuficient, s'han col·locat al terrat plaques solars, una placa fotovoltaica o una caldera de biomassa.

Història 
L'any 1840 l'Ajuntament de Barcelona decidí introduir l'enllumenat de gas per a la via pública i els edificis de la ciutat. La primera concessió per fabricar gas a Barcelona va ser subscrita amb Charles Lebon el 14 de juny de 1841, per quinze anys. La recentment fundada "Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas" va instal·lar la seva fàbrica a la Barceloneta, vora l'antiga porta de Don Carlos. A principis del s. XX el conjunt fabril fou ampliat i l'any 1907 Josep Mansana va presentar una sol·licitud de llicència per a construir un nou edifici per oficines a l'interior de la fàbrica de gas. L'arquitecte Josep Domènech i Estapà, que ja havia construït la seu de la Catalana de Gas al Portal de l'Àngel i la Torre de les Aigües, es va encarregar d'aquesta construcció. L'any 1986, la Catalana de Gas, mitjançant un acord amb la Corporació Metropolitana de Barcelona va cedir els terrenys a la ciutat per a usos cívics. La torre de l'aigua, així com un gasòmetre i un petit edifici d'oficines, és el darrer testimoni de l'existència d'aquella primera fàbrica de gas de la ciutat, que va ser enderrocada el 1989 durant el procés de reforma del barri previ als Jocs Olímpics. Des d'aquell moment, la parcel·la de l'antiga fàbrica seria convertida en el nou Parc de la Barceloneta, inaugurat l'any 1996.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental de la Barceloneta
Edificis de la Barceloneta
Edificis modernistes de Barcelona